Мелтем Памиртан () е турска актриса.

Биография 
Мелтем Памиртан е родена на 6 януари 1977 година в град Анкара, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Мелтем Памиртан в SinemaTürk 
 Мелтем Памиртан в Diziler.com 
 Мелтем Памиртан в Sinemalar.com 
 Мелтем Памиртан в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Анкара